Pierre Farnèse est le nom de plusieurs personnes :

 Pierre Farnèse (1350-1415), fut seigneur de Montalto, Latera, Farnese, Valentano, Ischia et Cellere
 Pierre Farnèse (1310-1363), coseigneur de Farnese, Canino, Ischia et Cellere